Мішка () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Мішка () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Мішка.
 Мішка () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кішлаз.